Magic Bus, chanson des Who (1968).
 Magic Bus: The Who on Tour, compilation du groupe de rock britannique The Who sortie en 1968 et contenant la chanson Magic Bus en version studio.
 Magic Bus, épave d'un autobus où Christopher McCandless a vécu environ 112 jours à partir du  et a trouvé la mort, et dont le récit est décrit par Voyage au bout de la solitude et le film Into the Wild.